Кенжан — река в России, течет по территории Усть-Куломского района Республики Коми. Устье реки находится в 960 км по правому берегу реки Вычегда на высоте 132 м над уровнем моря. Длина реки составляет 52 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200112103000013780.

Примечания 

Притоки Вычегды
Реки Усть-Куломского района